El torneig d'escacs d'Hamburg de 1910 (que era el 17è Congrés de la DSB) fou un torneig d'escacs organitzat per Walter Robinow, el President del Club d'Escacs d'Hamburg (Hamburger Schachklubs).

Torneig de Mestres 
El torneig de Mestres, o principal, estava compost de divuit jugadors, però Franz Jakob va haver d'abandonar a partir de la ronda 6.

La taula final de resultats i classificació fou la següent:

{|class=wikitable style="text-align: left"
! # !! Jugador !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Total
|-
|1 ||  ||x ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||- ||11½
|-
|2 ||  ||1 ||x ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||- ||11
|-
|3 ||  ||0 ||0 ||x ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||- ||10½
|-
|4 ||  ||½ ||½ ||0 ||x ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||- ||10
|-
|5 ||  ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||- ||9½
|-
|6 ||  ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||x ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||- ||9½
|-
|7 ||  ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||x ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||- ||8½
|-
|8 ||  ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||x ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||- ||8½
|-
|9 ||  ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||x ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||- ||8
|-
|10 ||  ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||x ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||- ||8
|-
|11 ||  ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||x ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||- ||7
|-
|12 ||  ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||½ ||0 ||x ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||- ||7
|-
|13 ||  || ½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||x ||½ ||0 ||1 ||1 ||- ||7
|-
|14 ||  ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||x ||1 ||0 ||1 ||- ||7
|-
|15 ||  ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||x ||1 ||½ ||- ||5½
|-
|16 ||  ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||0 ||x ||1 ||- ||5
|-
|17 ||  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||x ||- ||2½
|-
| - ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||0 ||- ||½ ||- ||½ ||- ||0 ||- ||- ||- ||½ ||0 ||x || 1½
|}

Hauptturnier A 
Varen començar el torneig setze jugadors, però Matteo Gladig el va abandonar després de la 4a ronda.

Els resultats finals foren:

1. Gersz Rotlewi 

2. Carl Carls 

3-4. Carl Ahues 

3-4. Karel Hromadka 

5. Edward Lasker 

6-7. Solomon Rosenthal 

6-7. Adrián Garcia Conde 

8. G. Mayer 

9-10. E. Busch 

9-10. Eugene Ernest Colman 

11. Gustaf Nyholm 

12-13. Paul Fiebig 

12-13. H. Gouwentak 

14-15. Bernhard Gregory 

14-15. Arthur Kürschner 

– Matteo Gladig

Referències 

Escacs a la dècada del 1910
Competicions d'escacs a Alemanya
Esport a l'estat d'Hamburg